Appaloosa, razza di cavalli originaria del Nord America 
 Appalousa sono una tribù amerinda
 Appaloosa Interactive è una compagnia produttrice di videogiochi

Cinema
 The Appaloosa (A sud-ovest di Sonora), film western del 1966 diretto da Sidney J. Furie 
 Appaloosa, film western del 2008 diretto ed interpretato da Ed Harris